Abilene se poate referi la:
Abilene, Kansas, oraș în comitatul Dickinson, Kansas, SUA
Abilene, Texas, oraș în comitatul Taylor, Texas, SUA